Drehwurm ist:
 ein umgangssprachlicher Ausdruck für Schwindel
 die Finne des Quesenbandwurms